Эртугру́л Осма́н Османоглу́ (; 18 августа 1912, Стамбул — 23 сентября 2009, Стамбул) — 43-й глава династии Османов, внук Абдул-Хамида II; в случае восшествия на престол стал бы Великим Султаном Эртугрулом II. В Турции был прозван «Последним Османом».

Биография 
Эртугрул Осман был последним внуком Абдул-Хамида II, родившимся во время правления династии, и младшим сыном Мехмета Бурханеттина и его первой жены Алие Мелек Назлыяр. Родители Эртугрула развелись, когда ему было 7 лет.

В 1924 году Эртугрул находился на учёбе в Вене, когда получил вести об изгнании династии. В 1939 году он переехал в Нью-Йорк, где занялся нефтяным бизнесом. После 1945 года он жил в Нью-Йорке в скромных апартаментах над рестораном. В первый раз после изгнания посетил Турцию в августе 1992 по приглашению турецкого правительства. Спустя два года он возглавил династию. Во время визита он посетил дворец Долмабахче у Босфорского пролива — главную резиденцию турецких султанов. Эртугрул Осман был очень скромен и, чтобы попасть во дворец, присоединился к группе туристов.

Эртугрул говорил на четырёх языках (турецкий, английский, французский, немецкий) и понимал ещё два (итальянский, испанский).
Он всегда старался подчеркнуть, что у него нет никаких политических амбиций. Турецкое гражданство он получил только в 2004 году.

Эртугрул умер в возрасте 97 лет в Стамбуле. По сообщению Министерства культуры Турции он умер во сне от почечной недостаточности. Эту информацию подтвердила и жена Эртугрула, находившаяся рядом с ним перед смертью. За неделю до смерти Эртугрул был госпитализирован. Прощание с Эртугрулом состоялось 26 сентября в Голубой мечети. Тело шехзаде было погребено рядом с дедом в тюрбе Махмуда II. Гроб с телом Эртугрула был накрыт османским штандартом; на похоронах присутствовали турецкие министры.

Семья 
Был дважды женат. Первым браком, заключённым в Нью-Йорке — на Гульде Тверской (1915—1985). От этого брака детей не было. Его вторая жена Зейнеп Тарзи (), с которой он вступил в брак в 1991 году также в Нью-Йорке, происходит из старинной османской семьи — дочь Абдулфетты Тарзи, племянница короля Афганистана Аманулла и передового турецкого гинеколога Пакиза Тарзи.

Предки

См. также 
 Фатьма Неслишах Османоглу
 Османоглу, Баязид Осман

Примечания

Литература 
 Olga Opfell. Royalty who wait: the 21 heads of formerly regnant houses of Europe, 2001, ISBN 978-0-7864-0901-3, S.141ff. Kapitel 14 H.I.H. Ertugrul Osman, Prince of Turkey - Imperial House of Turkey (House of Osman)

Ссылки 
 Ottoman Club 
 Genealogy of Ertuğrul Osman 
 Ertugrul Osman  – Daily Telegraph obituary

Эртугрул Осман
Эртугрул Осман